Johanna I. ist der Name folgender Personen:

 Johanna I. von Flandern (Johanna von Konstantinopel; 1200–1244), Gräfin von Flandern und Hennegau, siehe Johanna (Flandern)
 Johanna I. (Navarra) (1273–1305), Gräfin der Champagne, Königin von Navarra und Königin von Frankreich
 Johanna I. (Auvergne) (1326–1360), Gräfin von Auvergne und Boulogne und Königin von Frankreich
 Johanna I. (Neapel) (~1326–1382), Gräfin der Provence, Königin von Neapel und Königin von Jerusalem
 Johanna I. von Kastilien (1479–1555), Königin von Kastilien und León und Königin von Aragón, siehe Johanna (Kastilien)
 Johanna I. von England (~1536–1554), kurzzeitig Königin von England, siehe Jane Grey